Die UEFA Europa League 2012/13 war die 42. Auflage des zweitwichtigsten Wettbewerbs für europäische Fußballvereine, der bis zur Saison 2008/09 unter der Bezeichnung UEFA-Pokal stattfand. Am Wettbewerb nahmen in dieser Saison 193 Klubs aus allen 53 Landesverbänden der UEFA teil.

Die Saison begann mit den Hinspielen der ersten Qualifikationsrunde am 3. Juli 2012 und endete mit dem Finale am 15. Mai 2013 in der Amsterdam Arena. Dort gewann der FC Chelsea gegen Benfica Lissabon durch einen Last-Minute-Treffer von Branislav Ivanović mit 2:1 und holte so nach der Champions League 2012 auch den Europa-League-Titel in der folgenden Saison.

Der FC Chelsea qualifizierte sich durch diesen Sieg für den UEFA Super Cup 2013.

Teilnehmer 
Die Teilnehmer qualifizierten sich über die nationalen Meisterschaften und Pokalwettbewerbe der UEFA-Mitgliedsverbände. Automatisch startberechtigt war der Titelträger des Vorjahres und die nationalen Verbandspokalsieger der Nationen auf den ersten sechs Plätzen der Fünfjahreswertung, sofern sich diese nicht für den höherwertigen Champions-League-Wettbewerb qualifiziert hatten. So nahm in der Saison 2011/12 der damalige Titelverteidiger FC Porto nicht am Wettbewerb teil, da er sich als portugiesischer Meister direkt für die Champions League qualifiziert hatte. Alle weiteren Teilnehmer wurden durch Qualifikationsrunden ermittelt, traten als Verlierer der Champions-League-Qualifikation oder nach der Vorrunde als Drittplatzierte der Champions-League-Gruppenphase dem Wettbewerb bei.

Modus 
Zunächst fanden zwischen Anfang Juli und Anfang August 2012 drei Qualifikationsrunden statt. Die vierte und letzte Qualifikationsrunde wurde zwecks besserer Vermarktung „Play-off-Runde“ genannt, diese Spiele fanden Ende August 2012 statt. Wann eine Mannschaft in die Qualifikation einstieg, hing von der Platzierung des Vereins in der nationalen Meisterschaft sowie der Positionierung des Heimatverbandes in der UEFA-Fünfjahreswertung der Saison 2010/11 ab. In jeder Qualifikationsrunde wurden die Teilnehmer anhand ihres Klub-Koeffizienten (KK) hälftig in gesetzte und ungesetzte Vereine unterteilt, rein nationale Paarungen waren dabei ausgeschlossen.

In der anschließenden Gruppenphase wurden 48 Teams anhand des Klub-Koeffizienten auf vier Lostöpfe verteilt und anschließend per Losverfahren in zwölf Gruppen zu je vier Mannschaften eingeteilt. Jede Gruppe spielte analog zur Champions League eine Vollserie aus Hin- und Rückspielen aus, somit enthielt die Gruppenphase sechs Spieltage.

Die Tabellenersten und -zweiten der Gruppenphase erreichten die Finalrunden, dritt- und viertplatzierte Teams schieden aus. Zu diesen 24 Teams stießen noch die 8 Gruppendritten aus der Gruppenphase der UEFA Champions League. Somit erreichten 32 Teams die K.-o.-Phase, in der die Gegner für jede Runde getrennt zugelost wurden, welche jeweils in Hin- und Rückspiel gegeneinander antraten, bis die beiden Finalteilnehmer feststanden. Frühestens im Achtelfinale durften zwei Vertreter einer Nation aufeinandertreffen. Das Finale wurde in einer einzigen Partie entschieden.

Qualifikation 
Bei den Auslosungen wurden die Mannschaften gemäß ihrem Klub-Koeffizienten jeweils hälftig in gesetzte (stärkere) und ungesetzte (schwächere) Teams eingeteilt und einander zugelost.

1. Qualifikationsrunde 
 Auslosung: am 25. Juni 2012 in Nyon
 Hinspiele: am 3./5. Juli 2012
 Rückspiele: am 10./12. Juli 2012
 Teilnehmer: 74 Mannschaften, darunter waren drei Fairplay-Qualifikanten:
  (Sieger der Fair-Play-Wertung)
  (Zweiter)
  (Dritter)

|}

2. Qualifikationsrunde 
 Auslosung: 25. Juni 2012 in Nyon
 Hinspiele: 19. Juli 2012
 Rückspiele: 26. Juli 2012

|}

3. Qualifikationsrunde 
 Auslosung: 20. Juli 2012 in Nyon
 Hinspiele: 2. August 2012
 Rückspiele: 9. August 2012

|}

Play-offs 
 Auslosung: 10. August 2012 in Nyon
 Hinspiele: 23. August 2012
 Rückspiele: 30. August 2012

Die letzte Qualifikationsrunde wurde zwecks besserer Vermarktungschancen „Play-off“ genannt. In dieser Runde stießen die unterlegenen Mannschaften der 3. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League 2012/13 hinzu.

|}

Gruppenphase 
Zum ersten Mal waren neben dem Titelverteidiger auch die Pokalsieger der Verbände 1–6 der UEFA-Fünfjahreswertung automatisch für die Gruppenphase qualifiziert. Da der Platz für den Titelverteidiger durch die Doppelqualifikation von Atlético Madrid nicht benötigt wurde, rückte der Pokalsieger auf Rang 7 (Rubin Kasan) in die Gruppenphase. An der Gruppenphase nahmen 48 Teams aus 25 Landesverbänden teil, 7 Teams waren direkt qualifiziert, dazu kamen zehn unterlegene Vereine aus der Champions League-Qualifikation. Die restlichen 31 Plätze wurden in den Europa-League-Qualifikationsrunden ermittelt.

Die Gruppensieger und -zweiten qualifizierten sich für das Sechzehntelfinale, die Dritt- und Viertplatzierten schieden aus dem Wettbewerb aus. Bei Punktgleichheit zweier oder mehrerer Mannschaften nach den Gruppenspielen wurde die Platzierung durch folgende Kriterien ermittelt:
 Anzahl Punkte im direkten Vergleich
 Tordifferenz im direkten Vergleich
 Anzahl Tore im direkten Vergleich
 Anzahl Auswärtstore im direkten Vergleich
 Wenn nach Anwenden der Kriterien 1–4 zwei Mannschaften immer noch den gleichen Tabellenplatz belegen, werden für diese Teams die Kriterien 1–4 erneut angewendet. Sollte dies zu keiner definitiven Platzierung führen, werden die Kriterien 6–8 angewendet.
 Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
 höhere Anzahl erzielter Tore
 Klub-Koeffizienten

Die 48 für die Gruppenphase qualifizierten Mannschaften wurden anhand ihres Klub-Koeffizienten (KK) auf vier Lostöpfe zu je 12 Teams aufgeteilt, und aus jedem Lostopf eine Mannschaft in eine der 12 Gruppen (A bis L) gelost; Mannschaften desselben Verbandes konnten nicht in die gleiche Gruppe gelost werden.
Atlético Madrid wurde als Titelverteidiger an Platz 1 der Setzliste geführt, unabhängig von seinem Klubkoeffizienten.
Die Auslosung fand am 31. August in Monaco statt.

Gespielt wurde an sechs Spieltagen vom 20. September bis zum 6. Dezember 2012, die Anstoßzeiten waren 19:00 Uhr und 21:05 Uhr.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Gruppe I

Gruppe J

Gruppe K

Gruppe L

K.-o.-Phase

Sechzehntelfinale 
Zu den 24 Mannschaften, die sich über die Gruppenphase der Europa League qualifizierten, kamen die acht Gruppendritten der Champions League hinzu. Die Auslosung des Sechzehntelfinals fand am 20. Dezember 2012 um 14:00 Uhr in Nyon statt. Die Gruppensieger aus der Europa League sowie die vier besten Gruppendritten aus der Champions League waren hierbei gesetzt; ihnen wurden die übrigen Mannschaften zugelost. Dabei waren Begegnungen zwischen Mannschaften derselben Gruppe oder desselben Landesverbandes ausgeschlossen. Die Hinspiele fanden am 14. Februar 2013 statt, die Rückspiele am 21. Februar 2013.

|}

Achtelfinale 
Die Auslosung für die Achtelfinalspiele fand ebenfalls am 20. Dezember 2012 um 14:00 Uhr in Nyon statt. Die Hinspiele fanden am 7. März 2013 statt, die Rückspiele am 14. März 2013.

|}

Viertelfinale 
Die Auslosung für die Viertelfinalspiele fand am 15. März 2013 statt. Die Hinspiele fanden am 4. April 2013 statt, die Rückspiele wurden am 11. April 2013 ausgetragen.

|}

Halbfinale 
Die Auslosung für die Halbfinalspiele fand am 12. April 2013 im schweizerischen Nyon statt. Die Hinspiele fanden am 25. April 2013 statt, die Rückspiele am 2. Mai 2013.

|}

Finale

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der Europa-League-Saison (ohne Qualifikation) aufgeführt. Die Sortierung erfolgte analog zur UEFA-Torschützenliste nach Anzahl der Tore und bei gleicher Trefferzahl anhand der Spielminuten.

Eingesetzte Spieler FC Chelsea

Weblinks 

 Offizielle Website der UEFA zur Europa League

Einzelnachweise 

2012
Fußballsaison 2012/13